Кубок Митропы 1939 — 13-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Венгрии, Италии, Румынии, Чехии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Уйпешт», который в финале обыграл «Ференцварош» с общим счётом 6:3.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1939 на сайте Historical-lineups.com
 Кубок Митропы 1939 на сайте RSSSF

1939
Футбол в Европе в 1939 году